Laanan ist der Familienname folgender Personen:
 Fadila Laanan (* 1967), belgische Politikerin
 Joseph Laanan (* 1988), Fußballspieler für Guam